Мекенхајм може бити:

 Мекенхајм (Палатинат), општина у округу Бад Диркхајм, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Мекенхајм (Рајнланд), град у округу Рајн-Зиг, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.